Hotele w Toruniu – wykaz obiektów hotelowych na terenie Torunia.

Turystyka 

Wśród wszystkich turystów odwiedzających Toruń w 2013 roku blisko 80% pochodziło z Polski, pozostali byli turystami zagranicznymi, w tym 2,3% stanowiła Polonia. Blisko 48% z nich decydowało się na przynajmniej 1 nocleg w Toruniu w mieście. W zdecydowanej większości byli to turyści zagraniczni (68%). Największą grupę turystów zagranicznych stanowiły osoby z Niemiec (41,4%) pozostali to Anglicy (12,2%) i Hiszpanie (7,5%).

Statystyka 
Liczba turystów w Toruniu na przestrzeni kilku ostatnich lat przedstawia się następująco:

Charakterystyka 
Według danych GUS-u w Toruniu znajduje się największa liczba obiektów noclegowych spośród wszystkich miast w województwie. Działalność prowadzi tu 58 obiektów w tym 25 hoteli. Znajduje się tu również duża liczba zarówno hoteli 4-gwiazdkowych (6 obiektów), jak i 3-gwiazdkowych (10 obiektów).

Z kolei bardziej wiarygodne dane, odzwierciedlające stan faktyczny posiada toruński Ośrodek Informacji Turystycznej, który gromadzi szczegółowe informacje o Toruniu, wg nich miasto posiada 79 całorocznych obiektów, które oferowały liczbę 4297 miejsc noclegowych. W tym znajduje się 26 hoteli, 14 hosteli, 1 kemping, 18 innych obiektów hotelarskich (głównie pensjonaty, gościńce, domy wycieczkowe, zajazdy i inne), 45 apartamentów i 1 szkolne schronisko.

Miasto może pochwalić się również największą ilością osób korzystających z noclegów – 308 681 osób. Także turyści zagraniczni najliczniej nocują w Toruniu. W 2015 roku było ich 52 307. Również stopień wykorzystania istniejących pokoi jest najwyższa w regionie i wynosi 52,4%.

Statystyka 
Procentowy wykaz obiektów hotelowych w Toruniu (stan z 2017 roku):

Hotele według kategorii 

W 2018 roku funkcjonowały w Toruniu następujące hotele:

Hotele 4-gwiazdkowe

Hotele 3-gwiazdkowe

Hotele 2-gwiazdkowe

Hotele 1-gwiazdkowe

Hotele planowane 
 Hotel Toruń, ul. PCK 7 (w budowie)
 Hotel Hilton, ul. Wielkie Garbary 2 (planowany)

Hostele 
W 2018 roku funkcjonowały w Toruniu następujące hostele:

 Angel Hostel, ul. Rynek Staromiejski 8
 Freedom, ul. Rynek Staromiejski 10
 Green Hostel, ul. Małe Garbary 10
 Hostel Toruń Główny, ul. Kujawska 1
 Imbir, ul. Prosta 2
 jaPierniczę Hostel, ul. Podmurna 25
 Kulturhauz, ul. Sukiennicza 24
 MCSM Hostel, ul. Łokietka 3
 Orange Hostel, ul. Prosta 19
 Orange Hostel Plus, ul. Jęcznienna 18
 Przy Szpitalu, ul. Borowiacka 13
 U Lusi, ul. Legionów 34
 Złota Rybka, ul. Kameliowa 1

Campingi 
 Camping Tramp, ul. Kujawska 14

Domy pielgrzyma 
 Dom Pielgrzyma, u. św Józefa 23

Szkolne schronisko 
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. św. Józefa 26

Domy Studenckie UMK 
 Dom Studencki nr 1, ul. Mickiewicza 2/4
 Dom Studencki nr 2, ul. Mickiewicza 6/8
 Dom Studencki nr 3, ul. Moniuszki 16/20
 Dom Studencki nr 5, ul. Słowackiego 5/7
 Dom Studencki nr 6, ul. Słowackiego 1/3
 Dom Studencki nr 7, ul. Gagarina 19
 Dom Studencki nr 8, ul. Gagarina 17
 Dom Studencki nr 9, ul. Gagarina 21
 Dom Studencki nr 10, ul. Gagarina 27
 Dom Studencki nr 11, ul. Gagarina 33
 Dom Studencki nr 12, ul. Reja 25

Inne obiekty noclegowe 
W 2018 roku funkcjonowały w Toruniu następujące inne obiekty noclegowe:
 Aeroklub Pomorski, ul. 4 Pułku Lotniczego 1
 Baza noclegowa na Barbarce, ul. Przysiecka 13
 Dalia, ul. Lubelska 13
 Dom Sportowca Budowlani, ul. Majdany 1
 Dom Turysty PTTK, ul. Legionów 24
 Dwór Mieszczański, ul. Podmurna 4-5
 Fort IV, ul. Chrobrego 86
 Gościniec Silver, ul. Słowicza 49
 Legenda, ul. Rynek Nowomiejski 3
 Norbit Usługi Noclegowe, ul. Kręta 2
 Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Walter, ul. Droga Starotoruńska 5a
 Refleks, ul. Wojska Polskiego 20/24
 Tower, ul. Kujawska 8
 Winnica, ul. Winnica 8
 Zajazd „Pieprz i Wanilia”, ul. Płocka 1

Apartamenty 
W 2018 roku funkcjonowały w Toruniu następujące apartamenty:
 Apartamenty Stary Rynek, ul. Rynek Staromiejski 25
 1ST Apartament Centrum Toruń, ul. Mickiewicza 1/10
 Apartament Rodway, ul. Szeroka 38
 Apartament Galeria, ul. Prosta 10/2
 Apartament Luizjana, ul. Mostowa 10
 Apartament K2, ul. Podmurna 36
 Apartament Katarzynka Stare Miasto, ul. Piastowska 17/7
 Apartament Katrin, ul. Bema 42a/13
 Apartament Małe Garbary, ul. Małe Grabary 13
 Apartament Allways partimens, ul. Zamenhofa 1a
 Apartament Mostowa, ul. Mostowa 32/1
 Apartament Na Starówce, ul. Wysoka 13
 Apartament Niebiański, ul. Prosta 2/4
 Apartament Przy Katedrze, ul. Żeglarska 15/11
 Apartament Molus, ul. Rynek Staromiejski 19
 Apartament Na Wrzosach, ul. Fasolowa 68
 Apartament Old Town Place, ul. Strumykowa 11
 Apartament Pod Kopernikiem, ul. Żeglarska 15/8
 Apartament Pokojski, ul. Rabiańska 14
 Apartament Pod Kopernikiem II ul. Mostowa 20/2
 Apartament Nr 8, ul. Rynek Staromiejski 9
 Apartament Kopernika, ul. Kopernika 34
 Apartament Pod Krzywą Wieżą, ul. Piekary 7
 Apartament 16, ul. Sukiennicza 16
 Apartament Hotelu Pod Orłem, ul. Szeroka 38
 Apartament Słoneczne Trasy, ul. Podchorążych 11
 Apartament Heban, ul. Małe Garbary 2
 Apartament Siedem Komnat Siedmiu Mistrzów, ul. Szewska 15-17
 Apartament Treesa, ul. Wybickiego 98/11
 Apartament Kona Coast Cafe, ul. Chełmińska 18
 Apartament Nova, ul. Podmurna 63
 Apartament 7, ul. Matysiaków 7
 Apartament Carolina, ul. Rabiańska 16/1
 Apartament Copernicus, ul. Kopernika 31
 Apartament Campari, ul. Jęczmienna 20
 Apartament Europa, ul. Rynek Staromiejski 2/8
 Apartament Róża i Zen, ul. Szeroka 5
 Apartament Szeroka 23, ul. Szeroka 23
 Apartament Serce Starówki, ul. Jęczmienna 17
 Apartament Sowa, ul. Rynek Staromiejski 4
 Apartament Szewska 25, ul. Szewska 25
 Apartament Toruń Rynek Staromiejski, ul. Rynek Staromiejski 22
 Apartament Strumykowa, ul. Strumykowa 15
 Apartament z Aniołami w Tle, ul. Kopernika 39
 Apartament Vistula, ul. Piastowska 7a/1

Przypisy 

!
Toruń